Diese Episodenliste enthält alle Episoden der flämischen Sitcom Hallo K3!, sortiert nach der Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst 3 Staffeln mit 39 Episoden.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 
 Episodenliste bei IMDb.com
 Episodenliste bei fernsehserien.de

Episodenliste
K3 (Band)